59. Infanterie-Division (Wehrmacht)
59. Infanterie-Division (Imperiale e regio Esercito)